Власова Слобода — деревня в Смоленском районе Смоленской области России. Входит в состав Катынского сельского поселения. 
 
Расположена в западной части области в 28 км к западу от Смоленска, в 9 км южнее автодороги , на берегу реки Днепр. В 7 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Воронино на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)